Сизиги́тес () — монотипный род зигомицетовых грибов, включает единственный вид Syzygítes megalocárpus.

Паразит различных, преимущественно шляпочных, грибов, образующий серо-белую массу мицелия на поверхности их плодовых тел.

Описание 
Встречается на плодовых телах грибов родов Boletus, Russula, Lactarius, реже — других родов (всего известен на 98 видах базидиомицетов и аскомицетов). Гомоталличный вид (определено А. Блексли в 1904 году). Характеризуется многократно дихотомически разветвлёнными спорангиофорами, несущими тонкостенные спорангии.

В культурах колонии белые, затем становятся буроватыми, обычно без особого запаха. Спорангиофоры неокрашенные до светло-коричневых, прямостоячие, затем изгибающиеся книзу, часто септированные, до 4—5 ми длиной и до 72 мкм толщиной, многократно дихотомически разветвлённые, веточки непосредственно под спорангием иногда суженные. Спорангии жёлтые, затем серые, 50—120 мкм в диаметре, с небольшим количеством спор. Спорангиоспоры шаровидные до угловато-шаровидных, 10—25 мкм и более и диаметре. Зигоспоры белые, затем темнеют до почти чёрных, 160—265 мкм и более в диаметре, с тупыми неровностями, не превышающими 5 мкм в высоту. Суспензоры одинаковые, коричневые, в форме часового стекла, 112—175 мкм в диаметре.

Значение 
Syzygites megalocarpus способен образовывать жировое масло с содержанием γ-линоленовой кислоты до 62 % — наивысшим, обнаруженным в маслах, продуцируемых микроорганизмами. Однако содержание этого масла в биомассе гриба не превышало 10 %.

Таксономия 
Род был выделен Христианом Готфридом Эренбергом в 1818 году в книге Sylvae Mycologicae Berolinenses. Название Syzygites образовано от  — «союз»,  — «ярмо», в переносном смысле — «нечто, объединяющее двоих в одно целое», и  — суффикса, показывающего родство. Относится к равным по величине и форме суспензорам зигоспорангиев.

Синонимы 
Синонимы рода
 
 
 
Синонимы вида

Примечания

Литература 
 

Мукоровые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum
Монотипные роды грибов